Isunngalik bezeichnet:
 Isunngalik (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Isunngalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland